

Persone 
 Armando Armani (1879-1970) – militare italiano
 Arnaldo Armani (1913-1980) – politico italiano
 Franco Armani (1986) – calciatore argentino
 Giorgio Armani (1934) – stilista italiano
 Luciano Armani (1940) – ciclista italiano
 Marco Armani (1961) – cantante italiano
 Pietro Armani (1931-2009) – politico italiano

Altro 
 Giorgio Armani – azienda italiana
 Armani Jeans Milano – squadra italiana di pallacanestro di Milano